D’Amours ist der Familienname folgender Personen:

 Gaétan D’Amours (1933–2007), kanadischer Bodybuilder
 Guy D’Amours (* 1970), kanadischer Historiker
 Jean Claude D’Amours (* 1972), kanadischer Politiker
 Norman D’Amours (* 1937), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 D’Amour
 Damour